Troughton ist der Familienname folgender Personen:
 David Troughton (* 1950), britischer Schauspieler
 Edward Troughton (1753–1835), britischer Instrumentenbauer
 Michael Troughton (* 1955), britischer Schauspieler
 Patrick Troughton (1920–1987), britischer Schauspieler
 Sam Troughton (* 1977), britischer Schauspieler
 William Troughton (* 1984), britischer Schauspieler

Troughton bezeichnet weiterhin:
 Troughton & Simms, ehemaliger britischer Hersteller von astronomischen Instrumenten